Сержи Бругера је освојио турнир по други пут. У финалу је победио Алберта Берасатегија резултатом 6-3, 7-5, 2-6, 6-1.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1994.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1994.